

Hydronyme 
 Le Chautard est une rivière du sud-ouest de la France affluent du Lot
 Le Chautard, est une rivière du Var, long de , sous-affluent de la Siagne.

Patronyme 

 Bertrand Chautard (1912-1998) est un député de l'Ardèche.
 Émile Chautard (1864 - après 1937 ?) est un typographe et écrivain français. 
 Émile Chautard (1864-1934) est un acteur et un réalisateur franco-américain. 
 Jean-Baptiste Chautard (1858-1935) est un moine trappiste de Sept-Fons et auteur spirituel français.
 Paul Chautard (1862-1933), homme politique français.

Autres 
 Dupuy Chautard est un chantier naval français

Notes et références